magyar nép
 magyar nyelv
 Magyarország
 Magyar állampolgárság

 Magyar, régi magyar családnév